Columbia City lehetséges jelentései:

 Columbia City (Indiana)
 Columbia City (Oregon)
 Columbia City (kerület, Seattle)